Le terme de dystonie est utilisé pour désigner :
 La dystonie qui est un symptôme entrant dans le cadre des mouvements anormaux.

 Les dystonies qui sont un groupe de maladies caractérisées par des troubles moteurs, regroupant la dystonie idiopathique de torsion (DIT) ou dystonie généralisée, les autres dystonies héréditaires comme la dystonie myoclonique, la dystonie secondaire à des lésions cérébrales et les dystonies en foyer.

 La dystonie neurovégétative ou vagosympathique, ainsi appelée à tort alors qu'elle n'a aucun rapport avec des troubles moteurs. Elle correspond à un trouble de la transmission de l'influx nerveux dans le nerf vague ou nerf pneumogastrique qui innerve les muscles du pharynx, du larynx, de l'estomac, du cœur, du foie et des intestins.

 La dystonie généralisée est une forme de dystonie qui intéresse le corps pratiquement dans son entier. La survenue de contractions musculaires involontaires ne se limite pas à un seul groupe musculaire, ou à une moitié du corps, mais peut toucher les quatre membres, ainsi que la face, le cou et la colonne vertébrale. 

Sémiologie neurologique
Terme médical

ru:Вегето-сосудистая дистония